La saison, hiver 1954 : un des hivers les plus rigoureux et les plus froids du  en France.
Hiver 54, l'abbé Pierre : un film (1989) de Denis Amar avec Lambert Wilson dans le rôle de l'abbé Pierre .